Alfonso Parigi il Vecchio (?) – figlio di Santi Parigi e padre di Giulio
 Alfonso Parigi il Giovane (1606-1656) – figlio di Giulio Parigi